Topònims:
 Entitats de població:
 Riverside (Alabama)
 Riverside (Califòrnia)
 Riverside (Geòrgia)
 Riverside (Iowa)
 Riverside (Maryland)
 Riverside (Missouri)
 Riverside (Ohio)
 Riverside (Oregon)
 Riverside (Pennsilvània)
 Riverside (Utah)
 Riverside (Comtat de Steuben), vila del Comtat de Steuben (Nova York)
 Riverside (Comtat de Suffolk), població del Comtat de Suffolk (Nova York)
 Riverside (Washington)
 Riverside (Wyoming)
 Bonner-West Riverside, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Montana
 North Riverside, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Altres:
 Riverside Church, església baptista al nord de Manhattan, a la ciutat de New York
 Riverside Park, parc al nord-oest de l'illa de Manhattan a New York
 Riverside Drive (Manhattan), avinguda de New York
 Circuit de Riverside, circuit automobilístic situat a Riverside, Califòrnia, Estats Units
 Riverside Records, discogràfica estatunidenca especialitzada en jazz